Герб города Тюмень является официальным геральдическим символом Тюмени Тюменской области Российской Федерации.

Современный герб города Тюмень принят решением Тюменской городской Думы от 28 апреля 2005 года № 196.

Герб города включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

История 
Первое упоминание герба Тюмени, как печати Государственной земли Сибирской Тюменского города, встречается у картографа С. У. Ремезова в «Книге служебной чертёжной» 1635 года. На ней изображены лисица и бобр, стоящие на задних лапах.

Герб был пожалован городу 17 марта 1785 года. Он представлял собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами французский щит, разделённый на две половины. В верхней его части был помещён герб Тобольска, как центр Тобольской губернии, а в нижней его части: «в синем поле серебряная река с плывущем по ней с золотой мачтою дощаником, в знак того, что он сего города начинается плавание по рекам всей Сибири».

В данном виде герб существовал до 1917 года.
 
16 марта 1993 года решением горсовета исторический герб был вновь утверждён в качестве официального символа города.

28 апреля 2005 года решением Тюменской областной думы № 196 по проекту А. К. Грефенштейна был утверждён новый герб. В котором отсутствует герб Тобольска, а вместо него помещена корона. В то же время возращены бобр и лисица, встречаемые в 1635 году на печати города.

Описание герба 
Герб Тюмени 2005 года имеет следующее геральдическое описание:
 Четырёхугольный, с закругленными нижними углами, заострённый в нижней оконечности геральдический французский щит. В синем поле щита, на белой реке изображён плывущий дощаник с двумя двухкосичными вымпелами на мачте и на носу. Щит венчает золотая башенная корона с пятью зубцами.
 Щитодержатели: Стоящие на золотом трофее чёрные бобр (слева) и лис (справа).
 На лазоревой ленте серебром написан девиз: «ОТ СЕГО ГРАДА НАЧИНАЕТСЯ».

Герб Тюмени 2005 года существует в трёх равноправных версиях, имеющих одинаковый правовой и репрезентативный статус. Помимо полного герба описанного выше, существует также «Средний герб» с короной, без щитодержателей, подножия и девизной ленты, и «Малый герб», без территориальной короны, щитодержателей, подножия и девизной ленты.

Описание символики 
Герб Тобольска показывает, что Тюмень входила в Тобольскую губернию, где Тобольск был столицей.

Корона символизирует, что Тюмень (Чинги-Тура) была столицей Тюменского ханства, сейчас центр Тюменской области.

Дощаник символизирует, что от этого города начинается плавание по всем рекам Сибири.

Бобр символизирует созидательный труд. Лис олицетворяет ум и сообразительность.

Галерея

См. также 
 Флаг Тюмени

Ссылки 
Решение Тюменской Городской Думы (#196) О гербе и флаге города Тюмени

Примечания 

Тюмень
Тюмень
Гербы с башенными коронами
Гербы с изображением парусного судна
Гербы с изображением бобра
Гербы с изображением лис